Lena Rice non ha difeso il titolo conquistato l'anno precedente.

Nel libro di Alan Little su Charlotte Dod si afferma che lei batté una certa signora Roberts (non Parsons), "una visitatrice proveniente dall'India", per 6-0 6-0.

Charlotte Dod ha battuto in finale Blanche Bingley 6-2, 6-1.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1891